

Губернаторы-заместители (Lieutenant Governors) Химачал-Прадеш

Губернаторы Химачал-Прадеш

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070311012824/http://hpvidhansabha.nic.in/pgov.asp

Губернаторы
Списки:Индия